Carl Sundell kan syfta på:

* Carl Sundell (1857–1947), svensk präst
 Carl Sundell (1922–1998), svensk översättare